Кото́вич (, ) — белорусская и польская фамилия; образована от прозвища Кот.

 Корчак-Котовичи — дворянский род Великого княжества Литовского (см. Корчак (герб)).

Известные носители 
 Котович, Александр (ок. 1622—1686) — религиозный и церковный деятель Великого княжества Литовского.
 Котович, Александр Владимирович (род. 1960) — советский прыгун в высоту.
 Котович, Алексей Никанорович (1879—1942) — историк-архивист, исследователь истории духовной цензуры.
 Котович, Апполинарий (1859—1917) — польский художник.
 Котович, Василий Антонович (1849—1937) — священник, прослуживший более 70 лет в различных приходах Полесья, знаток церковного пения, собиратель местного фольклора.
 Котович, Гжегож (род. 1973) — польский гребец-байдарочник.
 Котович, Игнатий Васильевич (?—1913) — писатель.
 Котович, Илья Николаевич (1931—2009) — советский и российский учёный-агрофизик.
 Котович, Иоанн Антонович (1839—1911) — русский церковно-общественный деятель, литератор, исследователь древностей, протоиерей.
 Иоиль Котович (ок. 1777—1846) — архимандрит Виленского Свято-Духова монастыря Русской православной церкви и педагог.
  (1935—1995) — белорусский советский хирург, доктор медицинских наук, профессор.
 Котович, Миколай (?—1507) — гнезиенский каноник и декан ловицкой коллегии.
 Котович, Николай Иванович (1875—1934) — русский и польский инженер-архитектор.
 Котович, Татьяна Викторовна — советский и белорусский искусствовед.

Двойные фамилии 
 Котович-Кадочникова, Розалия Ивановна (1913—2001) — советская актриса, жена П. П. Кадочникова.

См. также

Примечания